Четвёртый турнир за звание чемпионки мира по шахматам проходил в июне 1933 года в Фолкстоне.

8 участниц из 5 стран — Австрии, Англии, Италии, Франции, Чехословакии, а также представительница Шотландии. 2 круга. 

Из-за болезни Г. Гарум (Австрия) не смогла приступить к игре и во всех партиях ей были зачтены поражения. В. Менчик вновь выиграла все партии и заняла 1-е место — 14 очков. На 5 очков от победительницы отстала Э. Прайс. 8½ очков набрала М. Гилкрист.

Таблица

Литература 
 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1933 год в шахматах